Retarder steht für:
 Retarder, eine hydro- oder elektrodynamische Bremse
 Dowty-Retarder, auch Kolbenkleinbremse genannt, ortsfeste Gleisbremsen
 ein optisches Bauelement, siehe Verzögerungsplatte

Siehe auch:
 Retardierung